GOT steht für:
 Gebührenordnung für Tierärzte, deutsche Verordnung
 General Osteopathic Treatment, Behandlungskonzept der Osteopathie, siehe Osteopathie (Alternativmedizin)
 Glutamat-Oxalacetat-Transaminase, alte Bezeichnung für das Enzym Aspartat-Aminotransferase
 Flughafen Göteborg/Landvetter (IATA-Code)
 Gotlandsflyg (ICAO-Code), schwedische Fluggesellschaft

GoT steht für:
 Game of Thrones, eine US-amerikanische Fantasy-Fernsehserie

Got steht für:
 dialektale Bezeichnung einer Taufpatin, siehe Pate#Dialektale, altertümliche und sonstige Bezeichnungen
 Got (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht
 Gott (alt- und mittelhochdeutsch)

Got ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand de Got, bürgerlicher Name von Papst Clemens V.
 Raoul Got (1900–1955), französischer Rugbyspieler 

got steht für:
 Gotische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 God
 Goot
 Goth
 Gott (Begriffsklärung)

Abkürzung